Nazionale di pallanuoto femminile dell'Ungheria
 Nazionale di pallanuoto maschile dell'Ungheria